Brewerton ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Brewerton (New York)
 Brewerton (South Carolina)

Siehe auch:
 Brewton